REL steht für:
 Radio Emscher Lippe, ein Lokalradio für die Städte Bottrop, Gelsenkirchen und Gladbeck
 Rassemblement Européen de la Liberté, eine französische politische Partei
 Reaction Engines Limited, ein britisches Luft- und Raumfahrtunternehmen
 Rights Expression Language, Sprache zur Beschreibung von Rechten digitaler Waren
 Revue des Études Latines, französische Zeitschrift
 Flughafen Trelew in Argentinien (IATA-Code)

Rel. steht für:
 Relativ, die Abhängigkeit bestimmter Eigenschaften, Größen oder Begriffe von anderen Eigenschaften
 Relegation, der Ausschluss von einer Bildungsinstitution oder Entscheidungsspiele im Sport
 Religion, meist der Glaube an überweltliche Wesen

rel- steht für:
 einen Deskriptor in der chemischen Nomenklatur

 
Abkürzung